Triforce peut désigner :

 Triforce : un symbole utilisé dans la série The Legend of Zelda de Nintendo ;
 Triforce : un système de jeu vidéo d'arcade développé par Nintendo, Sega et Namco.